Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i campioni in carica, ma sono stati sconfitti in semifinale da Jamie Murray e Bruno Soares, vincitori poi del titolo.

Teste di serie

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campioni)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (terzo turno)
  Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (primo turno, ritirati)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)
  Feliciano López /  Marc López (semifinale)

  Treat Huey /  Max Mirnyi (primo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (primo turno)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (secondo turno)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Wild card 

  Taylor Fritz /  Tommy Paul (secondo turno)
  Ryan Harrison /  Austin Krajicek (primo turno)
  Denis Kudla /  Dennis Novikov (primo turno)
  Nicolas Meister /  Eric Quigley (primo turno)

  Mackenzie McDonald /  Martin Redlicki (primo turno)
  John McNally /  Jeffrey John Wolf (primo turno)
  Daniel Nguyen /  Noah Rubin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2016
ATP World Tour 2016